William Beauclerk kan syfta på bland andra:

* William Beauclerk, 8:e hertig av Saint Albans (1766–1825), brittisk peer 
 William Beauclerk, 9:e hertig av Saint Albans (1801–1849), brittisk peer 
 William Beauclerk, 10:e hertig av Saint Albans (1840–1898), brittisk peer